Класик Радіо — одна з найбільших радіостанцій в Україні де звучить класична музика.

Історія 
Радіостанція розпочало мовлення у Києві та грає класичну музику.

Частоти мовлення 
 Київ — 92.4 FM
 Запоріжжя  — 99.3 FM